Мисс Интернешнл 2004 () — 34-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 16 октября 2004 года в Пекине (Китай), который выиграла Хеймми Варгас из Колумбии.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Тельма де Хесус Эсперанса Сони (SF Universe '04)
  — Ysaura Giel
  — Lacey Davis
  — Shantell Nicole Hall (World '03)
  — Ванесса Патрисия Морон Харсун (Earth '05)
  — Grazielli Massafera
  — Adelynn Cupino
  — Франсиска Валенсуэла Рендик
  — Sun Yue
  — Хеймми Варгас (winner World Coffee Queen '05)
  — Татьяна Варгас Крус
  — Demetra Mouski
  — Michaela Wostlova
  — Кароль М. Арсиниегас (3rd RU Coffee '03)
  — Ирена Андреа Сунино Гарсиа
  — Dina Abel
  — Андреа Эрнандес (World Coffee Queen '04)
  — Helina Mezegbu
  — Henna Ylilauri
  — Lucie Degletagne
  — Наташа Ванесса Бёргер Севилья (SF Universe '02, 1st RU Europe '02), 2nd RU Intercontinental '02, winner Top Model of the World '02, winner Baltic Sea '03)
  — Olga Kypriotou
  — Kellie Peterson
  — Fu Sze-Sze
  — Бланка Бакош (Universe '04)
  — Halldora Rut Bjarnadottir
  — Mihika Varma
  — Li’or Keren
  — Tamiko Kawahara (川原多美子)

  — Kim In-ha
  — Jelena Keirane (SF Earth '02, Europe '03)
  — Nataly Nasrallah
  — Lim Lee Ching
  — Бернадетта Гонсалес
  — Sodtuya Chadraabal
  — Yvana Parotu
  — Kenyelyn Litumular Arriola
  — Stephanie Eide Furuguiel
  — Anabella Hale
  — Альдана Хойсе Гарсиа Хансен (Sudamericana '03, Coffee '06)
  — Margaret Ann «Maan» Awitan Bayot (1st RU Maja Mundial '04)
  — Marta Matyjasik (2nd RU Europe '02, World '02, 3rd RU Earth '03)
  — Мередит Эррера
  — Ramona-Angela Raut
  — Nataliya Kolodeznikova
  — Aminata Dieye
  — Jasna Bozovic
  — Sherry Ng Yun Feng
  — Aneta Kailingova
  — Кристина Торрес Домингес
  — Sunisa Pasuk (Tourism Intercontinental '03, Intercontinental '04)
  — Rym Laalai
  — Gulsah Sahin
  — Юлия Кумпан
  — Laura Shields
  — Amy Lynne Holbrook (Coffee '04)
  — Элейди Апарисио
  — Cynthia Kanema (World '03, Universe '04, Earth '05)

Заметки конкурса по странам

Страны, которые не участвовали 
  — Фара Кариса Эванс
  — Ене Мая Лауани
  — Мириам Ракель Родригес
  — Шехара Силва
  — Таня Тинирауарии

См. также 
 Мисс Мира 2004
 Мисс Вселенная 2004
 Мисс Земля 2004

Ссылки 
 Результаты Мисс Интернешнл 2004 года
 Pageantopolis
 Официальный сайт «Мисс интернешнл»
 

Мисс интернешнл
События 16 октября
Октябрь 2004 года
2004 год в Китае
История Пекина